José María Velasco puede referirse a:

 José María Velasco Álvarez, "Chuché" (n. 1909), jugador y presidente del equipo de fútbol Real Oviedo;
 José María Velasco (1840-1912), pintor mexicano;
 José María Velasco Ibarra (1893-1979), político ecuatoriano, presidente en tres mandatos.